Яков Сыркин:
 Сыркин, Яков Кивович (1894—1974) — советский физикохимик.
 Сыркин, Яков Моисеевич — химик-технолог, материаловед.